Rafael Acosta Ángeles (1963), Mexicaans activist
Rafael Acosta Cammarota (1989), Venezolaans voetballer